Бранко Радичевич (1824—1853) — сербський поет-лірик.

 Радичевич — село, належить до общини Бечей Південно-Бацького округу в автономному краю Воєводина.